Kingscote ist der Familienname folgender Personen
 Algernon Kingscote (1888–1964), britischer Tennisspieler
 John Kingscote († 1463), englischer Bischof von Carlisle

Kingscote heißt der Ort
Kingscote (Australien) auf Kangaroo Island, Australien
Kingscote (East Sussex) im Vereinigten Königreich
Kingscote (Gloucestershire) im Vereinigten Königreich
Kingscote (Südafrika) in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
Kingscote (Rhode Island), USA